Чейз () — англійське прізвище, ім'я і топонім.

Персоналії 
 Чейз — список відомих осіб з прізвищем Чейз.
 Чейз (ім'я) — список відомих осіб з іменем Чейз.

Топоніми

Чейз () — селище у провінції Британська Колумбія, Канада.

Чейз () — округ (графство) у штаті Канзас, США.
 Чейз — місто, штат Канзас
 Чейз — місто, штат Вісконсин
 Чейз — переписна місцевість, штат Аляска
 Чейз — переписна місцевість, штат Пенсільванія